Себастья́н Го́мес ():
 Гомес, Себастьян (художник) (годы активности — 1690—1699), также известен по прозвищу «Мулат Мурильо» — испанский художник конца XVII века.
 Гомес Перес, Себастьян (род. 1983) — андоррский футболист.
 Гомес Лондоньо, Себастьян (род. 1996) — колумбийский футболист.